Rhin o Rin, riu suís, alemany, francès i neerlandès, un dels més llargs d'Europa
 Rhin (Elba), afluent de l'Elba que desemboca a Glückstadt
 Rhin (Havel), afluent del Havel a Brandenburg
 Rhin (Wipper), afluent del Wipper a Turíngia